Beak puede referirse a:

Personas y Seres

Nombres 

 Beak - apellido familiar de origen inglés.
 W.H. Beak - fotógrafo de origen desconocido.

Animales 

 Pico - anatomía de las aves en inglés dicha de su traducción como Beak.

Lugares

Antártida 

 Isla Beak - lugar de la Antártida reclamado por Argentina, Chile y el Reino Unido,

Indonesia 

 Tanak Beak - lugar de Indonesia, localizado en la Regencia de Lombok Occidental en la Provincia de Islas menores de la Sonda occidentales.

Música 

 Beak - banda británica de rock experimental formada en el 2009.

Y sus álbumes del grupo que son: 

 Beak - 2009
 Beak 2 - 2012
 Bean 3 - 2018